Jurgis Baltrušaitis puede referirse a:
 Jurgis Baltrušaitis (1873-1944)
 Jurgis Baltrušaitis (1903-1988)